Hartley steht für:
 Hartley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hartley (Einheit), nicht mehr gebräuchliche Einheit der Informationsmenge, siehe Ban (Einheit)
 verschiedene, jeweils nach Malcolm Hartley benannte, astronomische Objekte, darunter:
 100P/Hartley, kurzperiodischer Komet
 103P/Hartley, kurzperiodischer Komet
 110P/Hartley, kurzperiodischer Komet
 (4768) Hartley, Asteroid des Hauptgürtels
 Taft-Hartley-Gesetz
 Hartley-Transformation in der Funktionalanalysis

Hartley ist der Name folgender

Orte in England:
 Hartley (Cumbria)
 Hartley (Devon)
 Hartley (Sevenoaks), Kent
 Hartley (Tunbridge Wells), Kent

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hartley (Arkansas)
 Hartley (Georgia)
 Hartley (Iowa)
 Hartley (Kalifornien)
 Hartley (Kentucky)
 Hartley (Michigan)
 Hartley (Pennsylvania)
 Hartley (South Dakota)
 Hartley (Texas)
 Hartley (West Virginia)
 Hartley Spur (Minnesota)
 Hartley Township (Iowa)
 Hartley Township (Pennsylvania)

geografischer Objekte:
 Hartley (Nationalpark), ein Nationalpark in Simbabwe